A-League 2006/07 var 2006/2007 års säsong av A-League som bestod av 8 lag. Detta var den andra säsongen med A-League som gemensamma proffsligan i fotboll för Australien och Nya Zeeland.

Lag, städer och arenor

Försäsongscupen 

Under juli och augusti 2006 arrangerades en försäsongscup. Cupen vanns av Adelaide United.

Gruppspel

Resultattabell

Slutspel

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler
Major

Melbourne Victory avancerade till final, Adelaide United gick till den preliminära finalen.

Minor

Newcastle United Jets avancerade till den preliminära finalen.

Preliminär final

Adelaide United avancerade till final efter straffsparksläggning.

Grand Final

Statistik

Skytteligan

Publiksiffror 
Tabellen nedan listar de 5 högsta publiksiffrorna under säsongen.

Anmärkningslista

Källor 
 Officiell hemsida
 Ozfootball.net
 Rsssf.com

Referenser

2006 i Australien
2006 i Nya Zeeland
2007 i Australien
2007 i Nya Zeeland
2006/2007
Fotbollssäsongen 2006/2007